Isidore Denizot (1830-1891), homme politique français ;
 Jacques Denizot (1821-1915), historien français ;
 Jean Denizot, cinéaste français.
Patronyme français